On-screen display - imagem sobreposta a uma imagem de tela, comumente usado por conjuntos modernos de televisão, videocassetes e aparelhos de DVD
 Síndrome de Osgood-Schlatter - na sigla em inglês, OSD

Desambiguações de siglas